«Ми́нское Мо́ре» () — остановочный пункт электропоездов в Минском районе. Расположен на перегоне «Ждановичи — Ратомка» между станцией Ждановичи и станцией Ратомка.

Платформа расположена в деревне Качино. Недалеко от платформы находится Заславское водохранилище, также известного как Минское Море. Рядом с платформой проходит трасса , Минск — Молодечно, по которой ходят пригородные автобусы и маршрутки на Минск.

В пути 
 Время в пути на пригородных электропоездах со всеми остановками около 24 минут.
 Время в пути на электропоездах городских линий: примерно 20 минут.

Ссылки 
 Расписание электропоездов и фотографии на Фотолиниях

Остановочные пункты Минского отделения Белорусской железной дороги